Distretto di Sōma della prefettura di Fukushima (Giappone)
Distretto di Soma della provincia di Manisa (Turchia)